Блас Анто́нио Миге́ль Пе́рес Орте́га (; род. 13 марта 1981, Панама, Панама) — панамский футболист, нападающий. Выступал за сборную Панамы. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Перес начал карьеру в клубе «Панама Вьехо». В 1998 году он дебютировал за основной состав, за команду забил 27 голов в 56 матчах. Сезон 2001/2002 провел в «Арабе Унидо». В 2002 году немного играл за уругвайский «Насьональ», после чего уехал в Колумбию, где за пять лет играл за «Энвигадо», «Сентаурос Вильявисенсио», «Депортиво Кали» и «Кукута Депортиво» в каждом клубе показывая впечатляющую результативность. В 2004 году выиграл гонку бомбардиров второго дивизиона первенства Колумбии, забив 29 мячей, будучи футболистом «Сентаурос». В 2006 году в составе «Кукуты» выиграл чемпионат Колумбии. В следующем году дебютировал в Кубке Либератадорес, в котором забил 8 мячей и занял второе место вреди бомбардиров турнира.

29 мая 2007 года испанский «Эркулес» приобрел 50 % прав на футболиста, подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 2,7 млн долларов. Перес провел в Испании один сезон, забив 4 гола в 16 встречах.

18 января 2008 года Перес подписал контракт с мексиканским «УАНЛ Тигрес». В команде провел один сезон, после чего до конца контракта ездил по арендам. 19 января 2009 года в поединке против бывшей команды «УАНЛ Тигрес» дебютировал за «Пачуку». В этом же матче забил свой первый гол, поучаствовав в разгроме «тигров». Он забивал в каждом втором матче за «Пачуку», но уступил первенство бомбардиров Мигелю Саба.

После удачного выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ 2009, Перес уехал в аренду в «Аль-Васл» из Дубая. В Эмиратах пробыл полсезона, после чего вернулся в Мексику, где выступал за «Сан-Луис», «Леон» и «Индиос».

В 2012 году Перес подписал контракт в клубом «Даллас» из MLS. 11 марта в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» дебютировал за новую команду. 18 марта в поединке против «Портленд Тимберс» забил свой первый мяч.

В начале 2016 года был обменян в канадский «Ванкувер Уайткэпс» на Мауро Росалеса. 6 марта в матче против «Монреаль Импакт» дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Кианца Фроуза. 12 мая в поединке против «Чикаго Файр» Перес сделал дубль, забив свои первые голы за клуб. По окончании сезона 2016 контракт Переса с «Уайткэпс» истёк.

В начале февраля 2017 года Перес вернулся на родину, в свой прежний клуб «Арабе Унидо», за который выступал 15 лет назад. В том же феврале 2017 года перешёл в боливийский «Блуминг». 19 февраля в матче против «Хорхе Вильстерманн» дебютировал в чемпионате Боливии. 16 марта в поединке против «Сан-Хосе» забил свой первый гол за «Блуминг».

26 июня 2017 года клуб чемпионата Гватемалы «Мунисипаль» объявил о переходе Переса. 30 июля в матче против «Шелаху» он дебютировал в чемпионате Гватемалы. 6 августа в поединке против «Депортиво Санарате» забил свой первый гол за «Мунисипаль».

Карьера в сборной 
В сборной Панамы Перес дебютировал в 2001 году в матче против сборной Гватемалы. 6 сентября того же года в матче против Гватемалы забил свой дебютный гол за национальную команду. В 2007 году в составе сборной поехал на Золотой кубок КОНКАКАФ в США. На турнире сыграл в матчах против сборных Гондураса, Кубы, Мексики и США. В поединках против гондурасцев, американцев и кубинцев забил три гола.

В 2009 году он во второй раз принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. Сыграл в поединках против команд Никарагуа, Гваделупы, Мексики и США. Как и два года назад, забил три мяча, поразив ворота США, Мексики и Никарагуа.

В 2011 году в третий раз поехал на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ, где принял участие в поединках против команд Гваделупы, США, Канады и Сальвадора. В матче против гваделупцев забил гол.

В 2013 году помог сборной выйти в финал Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире сыграл в матчах против сборных Мексики, Мартиники, Канады, США и Кубы.

В 2015 году Перес стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. Сыграл в матчах против сборных Гаити, Гондураса, Тринидада и Тобаго и США. В поединке против американцев забил гол.

В 2016 году Перес попал в заявку сборной на участие в Кубке Америки в США. Сыграл в матчах против команд Боливии и Аргентины. В поединке против боливийцев сделал «дубль».

В 2018 году Перес принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Бельгии и Англии.

Голы за сборную Панамы

Нападение 
23 июля 2009 года две машины преследовали автомобиль Переса, когда рано утром он ехал по шоссе возле Ла-Чорреры. Автомобили начали таранить Nissan 350Z Переса, заставляя его остановиться. Пересу удалось скрыться от нападавших, но машина оказалась сильно повреждена.

Личная жизнь 
Перес близко дружит со своими партнерами по национальной команде Габриэлем Гомесом и Фелипе Балоем.

Достижения 
Командные

 «Кукута Депортиво»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Фин. 2006

Международные

 Панама
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2013
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2011
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Примеры B (29 мячей) — 2004
 Лучший бомбардир Лиги Ассенсо (15 мячей) — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Матчи и голы Бласа Переса за сборную Панамы на сайте RSSSF

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Арабе Унидо»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Энвигадо»
Игроки ФК «Сентаурос Вильявисенсио»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Аль-Васл»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Индиос»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Мунисипаль»